Termenul Bulgari se poate referi la:

 Bulgari, popor european
 Bulgarii din România
 Bulgari bănățeni
 Bulgari basarabeni

 Companie
 Bulgari (BVLGARI), companie italiană care comercializează bijuterii
 Toponime
 Bulgari, un sat din comuna Sălățig, județul Sălaj, România
 Biserica de lemn din Bulgari

Nume de familie 
Bulgari, Bulgariu și Bulgaru:

 Anton Bulgari (1877, Znojmo  1934, Linz) (de)
 Valeriu Bulgari (n. 1956, Larga, raionul Briceni), un om politic din Republica Moldova

Pseudonim
 Brigitta Bulgari, pseudonim folosit de DJ și fostă actriță porno maghiară Brigitta Kocsis (n. 1982).

Vezi și 
 Bulgăruș (Bulgăreni, Bogaros), un sat în județul Timiș, Banat, România
 Colonia Bulgară, sat din același județ Timiș
 Bulgăreni (Bogárfalva), un sat în comuna Lupeni, județul Harghita, Transilvania, România
 Bulgaria
 Istoria Bulgariei
 Protobulgari

Toponime românești
Nume de familie românești